Ingiuria – offesa all'onore o al decoro di una persona
Iniuria  – nel diritto romano, fatto illecito fonte di obbligazioni
Ingiuria – soprannome popolare